Bama bezeichnet:

 einen autonomen Kreis der Yao in der bezirksfreien Stadt Hechi in China, siehe Bama (Hechi)
 eine Stadt in Nigeria, siehe Bama (Nigeria)
 ein Departement in Burkina Faso, siehe Bama (Burkina Faso)
 eine Ethnie in Myanmar, siehe Bamar
 einen Hersteller von Schuhen, siehe Bama (Unternehmen)
 Bama (Parroquia), ein Parroquia in der Provinz A Coruña in Galicien, im Norden Spaniens
 den Markennamen des ehemaligen französischen Automobilherstellers Charles Barrelier
 die oft fälschlich verwendete Abkürzung für: Bundesarchiv-Militärarchiv, die richtige Abkürzung lautet: BArch-MA

Bama ist der Name folgender Personen:

 Bama (geboren 1958), indische Autorin
 Marcel Bama Mato (1930–1971), Innenminister von Guinea